Sieben Brüder steht für:

 eine Heiligenlegende und Lostag, siehe Felicitas und ihre Söhne
 Sieben Brüder (Schwäbisch Gmünd), 1529 in Schwäbisch Gmünd hingerichtete Täufer 
 Sieben Brüder (Hildesheim), eine denkmalgeschützte Wohnanlage aus dem Jahr 1880

geographisch:
 Sieben Brüder (Komi), семь братьев, eine Gesteinsformation im nördlichen Uralgebirge
 Sieben Brüder (Swerdlowsk), eine Gesteinsformation im mittleren Uralgebirge, ungefähr 50 km nord-nordöstlich von Jekaterinburg. 
 Sieben Brüder (Irtysch), eine Stelle am oberen Flusslauf des Irtysch, in der Nähe von Öskemen, wo Felsen im Fluss die Schifffahrt behindern. 
 Sawabi-Inseln, eine Inselgruppe in Dschibuti

Werktitel:
 Die sieben Brüder (Roman), der einzige Roman des finnischen Nationaldichters Aleksis Kivi
 7 Brüder, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003 von Sebastian Winkels